Сону Нигам (, ; род. 30 июля 1973 года, Нью-Дели, Индия) — индийский закадровый певец, чей голос звучит преимущественно в фильмах на хинди (Болливуд). Также записал несколько песен для фильмов на каннада, малаялам, маратхи, панджаби, телугу, тамильском языке и фильмов Пакистана на урду.

Биография 
Сону родился в семье Агама и Шобхи Нигам в городе Фаридабад. Его отец родом из Агры, а его мать из Гархвала. Имеет младшую сестру Тишу, которая пошла по стопам брата.

Сону начал петь в возрасте четырех лет, исполнив вместе с отцом на сцене песню Мохаммеда Рафи «Kya Hua Tera Wada». После этого он поддерживал его отца на разных мероприятиях. Актёрская карьера Сону началась в 10 лет, когда он сыграл сына главных героев в фильме Kaamchor (в тирах значился как Мастер Сону). Затем он сыграл юные версии главных героев в нескольких фильмах, включая Betaab. Переехав в Мумбаи вместе с отцом, он начал карьеру в качестве певца в 18 лет. Являлся учеником известного певца Устада Гулама Мустафы Хана.

Его первой официальной песней стала «O Aasman Wale» для фильма Aaja Meri Jaan (1993). Сону также записывал заглавный трек к тому же фильму, но в итоге его исполни другой певец — С. П. Баласубрананьям.

Он поёт не только на хинди, но и на каннада. Первую каннада-язычную песню «Yello Yaro Hego» Нигам записывал для фильма Jeevanadhi, позже песня стала популярной. После этого он записал более 600 песен и стал одним из самых популярных певцов музыкальной индустрии на каннада. Позже он сказал, что он считает песни на каннада, более чувственными чем на хинди.

Личная жизнь 
15 февраля 2002 года Сону женился на Мадхуриме Мишра, имеет сына Нивана.

Дискография

Фильмография

В качестве закадрового певца 

Хинди
 1995 — Hulchul — «Bando Pe Apne Ae Daata» (дуэт с Садханой Саргам)
 1997 — «Обманутые надежды» — «Yeh Dil Deewana»
 1998 — «Любовь с первого взгляда» — «Satrangi Re» (дуэт с Кавитой Кришнамурти)
 1998 — China Gate — «Hum Ko To Rahna Hai Ek Duje Ke Sath» (трио с Винодом Ратходом и Харихараном), «Is Mitti Ka Karz»
 2000 — «В поисках брата» — «Tu Hawa Hai»
 2001 — «Чужой ребёнок» — «Deewana Hai Yeh Mann» (дуэт с Алкой Ягник), «No. 1 Punjabi»
 2001 — «И в печали, и в радости» — «Suraj Hua Maddham»
 2003 — «Наступит завтра или нет» — «Kal Ho Na Ho», «Maahi Ve»
 2004 — «Я рядом с тобой!» — «Main Hoon Na», «Tumse Milkar»
 2004 — «Вир и Зара» — «Do Pal» (дуэт с Латой Мангешкар)
 2004 — Aan: Men at Work — «Hum Aapse» (дуэт с Алкой Ягник), «Koi Pyar Na Kare» (дуэт с Шреей Гхошал)
 2004 — «Не всё потеряно» — «Betab Dil Hai»
 2006 — «Слепая любовь» — «Mere Haath Mein», «Dekho Na» (дуэт с Сунидхи Чаухан)
 2006 — «Никогда не говори „прощай“» — «Kabhi Alvida Naa Kehna» и «Tumhi Dekho Naa» (дуэт с Алкой Ягник)
 2007 — «Когда одной жизни мало» — «Main Agar Kahoon»
 2008 — «Эту пару создал Бог» — «Phir Milenge Chalte Chalte»
 2008 — «Джодха и Акбар» — «Inn Lamho Ke Daaman Mein»
 2009 — «Жертва» — «Shukran Allah»
 2009 — «3 идиота» — «Aal Izz Well» (трио с Шааном и Сванандом Киркире), «Zoobi Doobi» (дуэт с Шреей Гхошал)
 2010 — «Бесстрашный» — 	«Chori Kiya Re Jiya» (дуэт с Шреей Гхошал)
 2010 — «Я люблю тебя, мамочка!» — «Hamesha & Forever»
 2012 — «Огненный путь» — «Abhi Mujh Mein Kahin»
 2014 — «Пикей» — «Love Is a Waste of Time», «Bhagwan Hai Kahan Re Tu»
 2018 — Paltam — «Raat Kitni», «Main Zinda Hoon»
Каннада
 2010 — Kichha Huchha — «Nudisale» (дуэт с Анурадхой Шрирам)
 2010 — «Джеки» — «Eradu Jadeyannu» (дуэт с Шреей Гхошал)
 2012 — «Анна Бонд» — «Enendu Hesaridali» (дуэт с Шреей Гхошал)
 2013 — Googly — «Neenirade»
 2013 — Bachchan — «Sadaa Ninna» (дуэт с Шреей Гхошал)
 2013 — Bulbul — «Jagadalliro Huchcha»
 2013 — Kaddipudi — «Soundarya Samara»
 2017 — «Принц» — «Saagarada Alegu»

Региональные
 1998 — «Невинная ложь» — «Vaarayo Thozhi»
 2007 — Kireedam — «Vizhiyil Un Vizhiyil»
 2010 — Kandahar — «Aye Janani»
 2014 — Sanngto Aika — «Datale Abhaal»
 2019 — Chaka Jeevi Laiye! — «Pa Pa Pagli»

В качестве актёра

Награды и номинации

Примечания 

Певцы и певицы Индии
Дети-актёры Индии
Лауреаты Национальной кинопремии Индии
Лауреаты Filmfare Awards